Маячка — топоним на Украине:

Населённые пункты 
 Маячка (до 2016 года — Октя́брьское) — село в Славянском районе Донецкой области.
 Маячка — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Маячка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Маячка — село в Новотроицком районе Херсонской области.

Реки 
 Маячка — правый приток реки Орель, Полтавская область.
 Маячка — левый приток Казённого Торца, Донецкая область.